HMAS Dubbo je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Dubbo (M 251)
 HMAS Dubbo (P 214)

Dubbo